Капачка може да се отнася за:

 Капачка за бутилки
 Кроненкорка – метална капачка за стъклени бутилки
 Капачка за буркани – тип „Омния“ и „Туист оф“

Други значения
 Коленно капаче – най-голямата сезамовидна кост от скелета